60-й чемпионат Италии проходил в Сен-Венсане с 7 по 17 октября 2000 года.

 Категория: 7-я (средний рейтинг: 2401).
Победу в турнире разделили И. Б. Ефимов и Э. Арланди. Звание чемпиона получил Арланди.

Карло Росси проиграл в первых двух турах и выбыл из турнира из-за болезни.

Таблица

Ссылки 
 
 Партии турнира на сайте 365chess.com
 Партии выбывшего К. Росси на сайте 365chess.com

Чемпионаты Италии по шахматам
2000 год в шахматах
Октябрь 2000 года
Спорт в Италии в 2000 году
Спортивные соревнования в Валле-д’Аосте